Reverse Cowgirl ou Reverse cowgirl peut faire référer à 

 Position du chevauchement, une position sexuelle. 
 Reverse Cowgirl, une chanson de T-Pain sortie en 2010. 
 Chiottes mortelles, (Reverse Cowgirl en anglais) premier épisode de la seizième saison de South Park.